|-
| 140901 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140902 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140903 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140904 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140905 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140906 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140907 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140908 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140909 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140910 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140911 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140912 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140913 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140914 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140915 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140916 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140917 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140918 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140919 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140920 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140921 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140922 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140923 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140924 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140925 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140926 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140927 - || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140928 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140929 - || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140930 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140931 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140932 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140933 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140934 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140935 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140936 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140937 - || || 13 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140938 - || || 12 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140939 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140940 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140941 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140942 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140943 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140944 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140945 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140946 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140947 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140948 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140949 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140950 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140951 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140952 - || || 12 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140953 - || || 8 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140954 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140955 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140956 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140957 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140958 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140959 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140960 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140961 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140962 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140963 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140964 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140965 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140966 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140967 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140968 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140969 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140970 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140971 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140972 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140973 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140974 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140975 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140976 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140977 - || || 13 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140978 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140979 - || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140980 - || || 12 de novembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 140981 - || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140982 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140983 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140984 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140985 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140986 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140987 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140988 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140989 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140990 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140991 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140992 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140993 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140994 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140995 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140996 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140997 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140998 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140999 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141000 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

0